Salvatore Fisichella, tenore lirico italiano nato nel 1943
 Salvatore Fisichella, detto Rino, teologo ed arcivescovo nato nel 1951

Pagine correlate 
 Fisichella